Francisco Cea puede hacer referencia a:
 Francisco Cea Bermúdez (1779-1850), político y diplomático español.
 Francisco Zea (o Cea), (1825-1847), poeta español.